Moslavačka Slatina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Popovača, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 106 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji